Лати (латьи, и поонг, тхо ден, и миа, са; самоназвание — кутэ) — кадайский народ, проживающий главным образом в провинциях Лаокай и Хазянг на севере Вьетнама и на юге Китая. Говорят на языке лати, относящемся к ветви кадайских языков (Лескинен 1999: 295).

Традиционные хозяйственные занятия 

Ручное подсечно-огневое и орошаемое пашенное земледелие (хлопок, индиго, рис, кукуруза) — основное занятие. Из ремёсел развиты производство сельскохозяйственных орудий и ткачество (Лескинен 1999: 296).

Традиционные жилища 

Поселения лати разбросаны, в основном, у подножия гор. Жилища свайно-наземные (часть дома на земле, часть на сваях), с двускатной крышей, прямоугольные (Лескинен 1999: 296).

Одежда

Мужская одежда 
Мужчины лати носят штаны и халаты с застёжками на левой стороне.

Женская одежда 
Традиционная женская одежда лати — халат, подпоясанный цветным широким поясом, штаны и богато орнаментированный нагрудник (Мухлинов 1977: 75).

Пища 
Рис, овощи — основная пища (Лескинен 1999: 296).

Форма организации 
Основная форма организации общества — соседская община. Счёт родства патрилинейный, патрилокальный брак, семья малая. Запрещён левират, но допускается сорорат (Лескинен 1999: 297).

Культы 
Традиционные культы — предков и аграрные. Богат фольклор: мифы о происхождении жизни на Земле, этногенетические легенды, песенный и музыкальный (Лескинен 1999: 297).

Язык 

Языки, на которых разговаривает это архаичное общество, делятся на две подгруппы: ли-лакуа и лати-келао, которые вместе образуют группу кадайских языков (Benedict 1942: 579).

Литература 
 Лескинен А. Н. Латьи // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. С. 295—297.
 Мухлинов А. И. Одежда народов Вьетнама и Лаоса // Одежда народов Зарубежной Азии. Вып. XXXII : сб. ст. / Отв. ред. Д. А. Ольдерогге. Л.: Наука, 1977. С. 74-76.
 Benedict P. Thai, Kadai, and Indonesian: A new Alignment in Southeastern Asia. American Anthropologist 44 (1942): 576—601.

Народы Вьетнама
Народы Китая
Кадайские народы